Spook Hill, uma localidade na Flórida.
Spook Louder - um filme de curta-metragem estadunidense de 1943.
Spook Jacobs - um jogador de beisebol norte-americano.
Desambiguação